Rzut oszczepem kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozegranych podczas XXIX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 

Eliminacje rzutu oszczepem rozegrano 19 sierpnia, finał odbył się dwa dni później – 21 o godzinie 19:20 czasu miejscowego. 

Złoty medal zdobyła Czeszka Barbora Špotáková ustanawiając wynikiem 71,42 nowy rekord olimpijski oraz nowy rekord Europy. Podczas konkursu finałowego wynik lepszy od dotychczasowego rekordy Europy uzyskała także srebrna medalistka Marija Abakumowa. 

Minimum A wyznaczone przez IAAF wynosiło 60,50 natomiast minimum B - 56,00.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, rekord igrzysk olimpijskich, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2008 przed rozpoczęciem igrzysk.

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów zgłoszono 54 zawodniczki z 39 krajów, które podzielono na dwie grupy eliminacyjne. Aby awansować do finału należało uzyskać wynik 61,50 (Q) lub znaleźć się w gronie 12 najlepszych zawodniczek (q). 

Występująca w eliminacjach reprezentantka Uzbekistanu Anastasiya Svechnikova była najmłodszą lekkoatletką jak wystąpiła na pekińskich igrzyskach.

Finał 
W piątej kolejce rzutów Rosjanka Marija Abakumowa wynikiem 70,78 ustanowiła nowy rekord Europy. Barbora Špotáková w swojej ostatniej próbie poprawiła wynik Rosjanki i to ona została mistrzynią olimpijską.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008